In 1922/23 werd het vierde voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De competitie werd gehalveerd ten opzichte van vorig seizoen. De twee groepswinnaars bekampten elkaar voor een plaats in de eindronde.

Borussia VfB Neunkirchen werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. In een groepsfase met vijf clubs werd Neunkirchen derde.

Beizrksliga

Rijnhessen

Saar

Finale
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Befähungsliga Rheinhessen-Saar
Doordat de Bezirksliga van zestien naar acht clubs herleid werd was er geen promotie mogelijk. Er waren meerdere reeksen, enkel van onderstaande zijn nog uitslagen bekend.

Externe link
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar
Duits competitievoetbal 1922/23